Роберт I (Роберт Иерусалимский; ; 1065 — 5 октября 1111, похоронен в , Аррас) — граф Фландрии в 1093—1111 годах из Первого Фландрского дома.

Биография

Правление 
В 1085—1091 годах Роберт II, сын Роберта I и Гертруды Саксонской, управлял Фландрией от имени отца во время его паломничества в Святую землю .

В 1096 году Роберт ответил согласием на призыв папы Урбана II отправиться в крестовый поход. Его сопровождали граф Вермандуа Гуго Великий, граф Тулузы Раймунд IV, герцог Нормандии Роберт Куртгёз, граф Эно Бодуэн II, Боэмунд Тарентский и его племянник Танкред Тарентский.

Роберт участвовал в осаде Никеи, захвате Антиохии в октябре 1097 года и захвате Иерусалима 15 июля 1099 года. В сентябре 1099 года он отказался от дальнейшего участия в походе и вернулся во Фландрию с Робертом Куртгёзом, привезя драгоценную реликвию — руку Святого Георгия, пожертвованную ему императором Византии Алексеем I Комнином и передал её в аббатство Анхен. В то же время построил аббатство Сен-Андре в Брюгге в районе Сен-Андре. За участие в крестовом походе получил прозвище «Иерусалимский».

Во время его отсутствия император Священной Римской империи Генрих IV пытался захватить Фландрию. Роберт ответил восстанием города Камбре против императора и его сторонника, епископа Галшера, и захватил ряд замков. Мир был восстановлен в 1102 году, но после 1105 года новый император Генрих V двинулся на Фландрию с поддержкой графа Эно Бодуэна III и армии из Голландии. Роберту удалось их остановить, и был подписан новый мир, в котором император признал его претензии на Дуэ и Камбре.

В 1103 году Роберт заключил союз с королём Англии Генрихом I, предлагая тысячу кавалеристов в обмен на ежегодную ренту. Однако когда Генрих отказался платить, Роберт в союзе со своим номинальным сюзереном, королём Франции Людовиком VI, напал на Нормандию. Воспользовавшись отсутствием Людовика VI, Тибо IV Великий в свою очередь возглавил восстание французских феодалов. Роберт повел армию в Мо, но 5 октября 1111 года недалеко от города был смертельно ранен, упал с лошади и утонул в Марне.

Семья 
Жена (с не позднее чем 1092 года): Клеменса Бургундская (около 1078 — около 1133), дочь графа Бургундии Гильома I. Дети от этого брака:
 Бодуэн VII (1092/1093 — 17 июня 1119) — граф Фландрии с 1111 года
 Гильом (1094—1109, похоронен в Сен-Бертине)
 ? (1095—?).

Литература 
 
 
 Egon Boshof: Lothringen, Frankreich und das Reich in der Regierungszeit Heinrichs III. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 42, Bonn 1978, S. 63-127.
 Édouard André Joseph Le Glay, Histoire des comtes de Flandre, 1843.
 Henri Platelle, Denis Clauzel: Histoire des provinces françaises du Nord. 2. Des principautés à l’empire de Charles Quint (900—1519). Westhoek-Editions / Éditions des Beffrois, 1989, ISBN 2-87789-004-X.
 Cécile et José Douxchamps: Nos dynastes médiévaux (éditeur José Douxchamps). Wepion-Namur 1996, ISBN 2-9600078-1-6.
 Georges-Henri Dumont: Histoire de la Belgique. Histoire/le cri, Bruxelles 1977, ISBN 2-87106-182-3.
 Tanner, Heather J, Families, Friends and Allies: Boulogne and Politics in Northern France and England, C.879-1160
 Henri Martin, Histoire de France, depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, volume 3, 1860, p. 131, 132.
 Page 43 dans Mémoires de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique
 Müller: Robert I. der Friese. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 11, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, S. 717—720.

Ссылки 
 
 

Фландрский дом
Графы Фландрии
Правители Европы XI века
Участники Первого крестового похода
Персоналии Фландрии XI века
Персоналии Фландрии XII века